Il detentore del titolo Boris Becker ha perso al secondo turno contro Peter Doohan.

Pat Cash ha battuto in finale Ivan Lendl 7–6(5), 6–2, 7–5.

Teste di serie

 Boris Becker (secondo turno)
 Ivan Lendl (finalista)
 Mats Wilander (quarti di finale)
 Stefan Edberg (semifinali)
 Miloslav Mečíř (terzo turno)
 Yannick Noah (secondo turno)
 Jimmy Connors (semifinali)
 Andrés Gómez (quarto turno)

 Henri Leconte (quarti di finale)
 Tim Mayotte (terzo turno)
 Pat Cash (campione)
 Brad Gilbert (terzo turno)
 Joakim Nyström (terzo turno)
 Emilio Sánchez (quarto turno)
 David Pate (secondo turno)
 Kevin Curren (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1987